«Некроскоп 2: Вамфири» («Сын некроскопа») — продолжение романа Брайана Ламли Некроскоп, вышедшее в 1988 году.

Сюжет

Издания на русском 

 Издательства: Диамант, Золотой век, 1997 г./ISBN 5-89215-035-9
 Издательства: Эксмо, Домино, 2004 г./ISBN 5-699-08065-1

Книги по алфавиту
Романы 1988 года
Фантастические романы на английском языке